Amt Pfalzfeld bezeichnet

 das hessische Amt der Niedergrafschaft Katzenelnbogen, siehe Amt Pfalzfeld (Niedergrafschaft Katzenelnbogen)
 das preußische Amt Pfalzfeld, siehe Bürgermeisterei Pfalzfeld